Назва Карруж () позначає різні географічні об'єкти:
 Карруж (Во), муніципалітет в кантоні Во, Швейцарія,
 річка Карруж в кантоні Во, Швейцарія, довжиною 13 км
 Карруж, поселення у муніципалітеті Ле-Віллар-сюр-Тон  у Франції, у регіоні Рона-Альпи, департамент Верхня Савоя

Дивись також: 
 Каруж (), в кантоні Женева, Швейцарія,
 Карруж () - муніципалітет у Франції, у регіоні Нормандія, департамент Орн
 Карруж (кантон) () - кантон у Франції, у регіоні Нормандія, департамент Орн